Veritas kan avse:
 Veritas (biltillverkare)
 Veritas (bokförlag)
 Veritas (datorföretag)
 Veritas (mytologi)
 Veritas (politiskt parti)
 Veritas (tidskrift)
 Veritas (musikalbum), Agnes Carlsson
 Veritas Pensionsförsäkring
 Veritas Skadeförsäkring (numera Aktia)
 Veritas (Koreansk manhwa)
 Det Norske Veritas
 490 Veritas - en asteroid

Latinska ord och uttryck